

Geografia

Straumen – località nella contea di Nordland
Straumen – località nella contea di Trøndelag